Сезон 2017 – 2018 е 120-ия и 11-и пореден сезон на Ювентус в италианския футболен елит. Освен в Серия А, отбора участва в Купата на Италия 2017 – 18, както и в Шампионска лига 2017/18.

Състав 

 (капитан)

Треньор

Трансфери

Пристигнали

Напуснали

Мачове

Предсезонна подготовка

Суперкупа на Италия

Купа на Италия

Серия А 

Източник: www.legaseriea.it

Шампионска лига 
Групова фаза

Източник: www.uefa.com

Голмайстори

Картони

Спечелени състезания 
 Серия А
 Купа на Италия

Подобрени и поставени рекорди 
Поставени
 Най-продължителна серия от домакински мачове с отбелязан гол в Серия А – 44 (август 2015 – декември 2017)
 Най-продължителна серия от мачове с отбелязан гол като гост – 28

Подобрени
 Най-много поредни спечелени титли на Италия – 7

Източници 

Ювентус
2017/18